Der SC Regensburg (vollständiger Name: Sport-Club Regensburg e. V., Kurzform: SCR) ist ein deutscher Sportverein, der 1928 in Regensburg gegründet wurde und heute etwa 1.400 Mitglieder hat. Neben Fußball gibt es Abteilungen für Badminton, Faustball, Gymnastik, Kegeln, Rock’n’Roll-Tanz, Sportschützen, Wandern, Frauenfußball, Tischtennis und Volleyball. Unter dem Namen SG Regensburg bildet die Handballabteilung derzeit eine Spielgemeinschaft mit dem DJK SB Regensburg.

Frauenfußball

Erfolge 
 Meister der Bayernliga und Aufstieg in die 2. Bundesliga: 2006.
 Bayerischer Pokalsieger: 2005

Statistik

Bekannte Spielerinnen 
 Simone Laudehr (heute FC Bayern München)
 Nadine Kraus (heute FF USV Jena)
 Jessica Wich (heute Bayer Leverkusen)

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz des Vereins
 Offizielle Internetpräsenz der Frauen- und Mädchenfußball-Abteilung
 Website der Handballabteilung

Einzelnachweise 

SC
Verein im Bayerischen Fußball-Verband
Frauenfußball
SC Regensburg